Río San Antonio puede referirse a los siguientes cauces fluviales:

 Río San Antonio, en Córdoba (Argentina).
 Río San Antonio, en Misiones (Argentina).
 Río San Antonio, en Bolivia.
 Río San Antonio, en Ecuador.
 Río San Antonio, en Texas (Estados Unidos).
 Río San Antonio, en California (Estados Unidos).
 Río San Antonio, en Nicaragua.
 Río San Antonio, en Perú.